I siodontidi (Syodontidae) sono un gruppo di terapsidi estinti, appartenenti ai dinocefali. Vissero nel Permiano medio (circa 265 - 260 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritrovati in Russia, in Kazakistan, in Brasile e in Sudafrica.

Classificazione
I siodontidi rappresentano uno dei due gruppi principali degli anteosauri (Anteosauria), un gruppo di terapsidi carnivori tipici del Permiano medio. I siodontidi comprendono le forme più piccole e snelle, e i loro crani sono sprovvisti di alcune caratteristiche degli anteosauridi veri e propri: ad esempio, mancava il rigonfiamento osseo sulla mandibola, tipico degli anteosauridi. I siodontidi sono stati spesso considerati i più primitivi fra gli anteosauri, e comprendono quattro generi principali: Syodon della Russia, Notosyodon del Kazakistan, Australosyodon del Sudafrica e Pampaphoneus del Brasile. A volte sono considerati una semplice sottofamiglia (Syodontinae) degli anteosauridi.

Di seguito è illustrato un cladogramma tratto da uno studio sulla sistematica degli anteosauri (Cisneros et al., 2012):

Bibliografia
 Kammerer, C.F. (2011). "Systematics of the Anteosauria (Therapsida: Dinocephalia)". Journal of Systematic Palaeontology 9 (2). doi:10.1080/14772019.2010.492645.
 Cisneros, J.C.; Abdala, F.; Atayman-Güven, S.; Rubidge, B.S.; Şengör, A.M.C.; and Schultz, C.L. (2012). "Carnivorous dinocephalian from the Middle Permian of Brazil and tetrapod dispersal in Pangaea". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (5): 1584–1588. doi:10.1073/pnas.1115975109.

Collegamenti esterni 
 

Dinocefali